Thorin II Eikenschild (Engels: Thorin II Oakenshield) is een personage uit het boek De Hobbit, van J.R.R. Tolkien. Hij was de leider der Dwergen in De Hobbit.

Geschiedenis
Thorin Eikenschild werd geboren in het jaar 2746 van de Derde Era. Als zoon van Thráin II  en kleinzoon van Thrór, koning onder de berg. In 2770 werd Thorin in ballingschap gedreven door de draak Smaug, die Erebor, de Eenzame Berg, had aangevallen. Met de rest van zijn volk vluchtte hij naar Ered Luin, de Blauwe Bergen.

Thorin is een grimmig figuur, hij beschouwt de huizen in de Blauwe Bergen als een bedelaarsplaats. Maar hij is een zeer sterk en moedig leider ondanks zijn leeftijd, al vergaat zijn wijsheid wanneer hij zijn doel bereikt.

Oorlog met de Orks
Als de ork Azog Thorins grootvader Thrór voor de poorten van Moria vermoordt, breekt een bloedige oorlog uit tussen de dwergen en de orks. De dwergen vernietigen alle vestingen van de orks die ze kunnen vinden en vallen uiteindelijk ook Moria aan. In de slag van Azanulbizar in 2799, toen Thorin nog maar 53 jaar oud was (dit is een jonge leeftijd voor een Dwerg) marcheerde hij met het machtige Dwergenleger naar Nanduhirion (beneden de Oostpoort van Moria). Thorins schild werd gebroken en hij gebruikte een eikentak om zich te verdedigen. Vandaar de naam Eikenschild.

Thorin werd koning in ballingschap van het volk van Durin nadat zijn vader Thráin II verdween. Thorin hoorde pas later dat zijn vader gevangengenomen was door Sauron (Thráin werd gevangen gehouden in Dol Guldur). Sauron martelde Thráin II tot hij dood ging. Gelukkig vond Gandalf hem nog voor hij stierf, zodat hij nog enkele erfstukken aan Thorin kon geven, waaronder een kaart met een geheime ingang van de Berg en de sleutel ervan.

Queeste van Erebor
Thorin vroeg raad aan Gandalf, of hij misschien kon proberen de draak Smaug te verslaan. Gandalf, die de Dwerg wilde helpen, huurde Bilbo (de Hobbit) in om hem te vergezellen, samen met nog andere Dwergen (voornamelijk familieleden). Thorin wilde vooral de Arkensteen (deze lag in het hart van de berg) terughebben, De Arkensteen was een prachtig juweel. Er wordt verteld dat dit alles eigenlijk door een stom toeval gebeurde. Thorin (die op handelsmissie was) zou Gandalf (die terug uit de Gouw kwam) in Breeg ontmoet hebben.

Nadat Smaug was verslagen, eisten veel volkeren de schat op. Thorin was op hen zo kwaad dat hij hen de oorlog verklaarde. Bilbo wilde het conflict tussen enerzijds de Elfen uit het Demsterwold en Mensen van het Meer en anderzijds de Dwergen, weer goed maken. Toen de aardmannen uit het Noorden kwamen, werden de vijandigheden snel vergeten en hielpen zij elkaar in de slag. In de Slag van Vijf Legers (Mensen, Elfen, Dwergen, Adelaars, aardmannen en Wargs) werd hij dodelijk gewond, maar voor hij stierf legde hij zijn ruzie met Bilbo bij. Zijn laatste woorden waren:

"If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world. But, sad or merry, I must leave it now. Farewell."
"als meer van ons voedsel en vreugde en zang boven opgeslagen goud schatten, zou het een veel vrolijkere wereld zijn. Maar vrolijk of verdrietig, ik moet nu gaan, vaarwel"

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien